El término Nikté o Nicté puede referirse a:
 Nikté, palabra maya con varios significados vinculada a la flor de mayo o plumaria.
 Nicté, leyenda maya acerca del árbol del mismo nombre.
 Leyenda de la princesa Sac Nicté, relato fantástico acerca de los hechos del rompimiento de la Liga de Mayapán.
 Leyenda de Nicté-Ha, una narración que explica el origen mítico de una planta acuática de hojas flotantes.
 Nicté-Ha, término maya que significa flor de agua y que denomina a una planta de la familia de las ninfáceas.
 Nicté-Há (Chankom), una localidad mexicana del municipio yucateco de Chankom.
 Nikté (película), película de animación mexicana.
 Nicte o Nix, diosa primordial de la noche según la mitología griega
Nicté también significa la flor más bella